Mutua Madrileña Madrid Open 2011 (kobiety)
 Mutua Madrileña Madrid Open 2011 (mężczyźni)